Jméno Mikuláš II. patří těmto osobám:

 Mikuláš II. Alexandrovič (1868–1918) – poslední ruský car v letech 1894–1917
 Mikuláš II. Opavský (asi 1288–1365) – opavský a ratibořský kníže
 Mikuláš II. (papež) († 1061) – papež v letech 1059–1061
 Mikuláš II. (patriarcha alexandrijský) – alexandrijský řecký ortodoxní patriarcha 1263–1276
Mikuláš II. Opolský († 1497) - opolský a falkenberský kníže